Александрийская — название населённых пунктов в России:

 Александрийская — станица в Георгиевском районе Ставропольского края.
 Александрийская — станица в Кизлярском районе Дагестана.

См. также 
 Александрийская библиотека
 Александрийская богословская школа
 Александрийская православная церковь
 Александрийская школа